LK steht als Abkürzung für:

 Länderkammer
 Landeskarte der Schweiz
 Landwirtschaftskammer
 Laufkarte
 Leipziger Kommentar
 Leistungsklasse
 Leistungskurs
 Lektoratskooperation
 Lernkontrolle
 Leuenberger Konkordie
 Linearkombination
 Lochkarte
 Lochkreis, siehe Autofelge #Maßangaben
 Evangelium nach Lukas
 Luftkühlung
 Lunniy Korabl, sowjetische Mondlandefähre aus den 1960/70ern; siehe Sowjetisches bemanntes Mondprogramm
 Lymphknoten
 Sri Lanka, als Landescode nach ISO 3166
 Tschechische Republik nach dem ICAO-Code

LK als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Kreis Lübbecke (auslaufend)
 Großbritannien: Borehamwood (für Fahrzeuge aus London)
 Irland: County Limerick
 Norwegen: Tønsberg in der Provinz Vestfold

Lk steht für:
 Landkreis

lk steht für:
 .lk, die Top-Level-Domain von Sri Lanka

Abkürzung